Kalfus ist der Name von

 Josef Kalfus (1880–1955), tschechoslowakischer Politiker und Minister
 Ken Kalfus (* 1954), US-amerikanischer Schriftsteller